Fiorentina ima više značenja:
 Fiorentina, Asti
 Fiorentina, Bologna
 Fiorentina, Livorno